Bukóc (Pohronsky Bukovec), település Szlovákiában a Besztercebányai járásban
 Bukóc (Bukovce), település Szlovákiában a Sztropkói járásban
 Berencsbukóc (Bukovec), település Szlovákiában a Miavai járásban
 Bükköspatak (Буковець), 1899-ig Bukócz, település Ukrajnában az Ökörmezői járásban
 Idabukóc (Bukovec), üdülőtelepülés Szlovákiában a Kassai járásban
 Kisbukóc (Malé Bukovce) Bukóc településrésze Szlovákiában a Sztropkói járásban
 Nagybukóc (Veľké Bukovce) Bukóc településrésze Szlovákiában a Sztropkói járásban
 Beregbárdos (Буковець), korábbi magyar nevén Oroszbukóc, település Ukrajnában a Volóci járásban
 Ungbükkös (Буківцьово) 1899-ig Bukócz, település Ukrajnában a Nagybereznai járásban